Iglesia de la Visitación puede referirse a:
 Iglesia de la Visitación, en Jerusalén;
 Iglesia del Primer Monasterio de la Visitación de Santa María, en Santiago de Chile;
 Iglesia de la Visitación, en San Petersburgo;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Visitación, en Somaén;
 Iglesia de la Visitación, en Villanueva de Duero.